Корнев, Василий: 
 Корнев, Василий Евсеевич — аким города Костанай
 
 Корнев, Василий Степанович (1889—1939) — советский государственный деятель, начальник войск ВЧК (1920—1921).